Trà Don, met een accent op de a
 Trà Dơn, met een accent op de a en de o